Кубок Кремля 2001 — ежегодный профессиональный теннисный турнир в серии международной серии ATP для мужчин и 1-й категории WTA для женщин.

Турнир традиционно проводился на закрытых кортах с ковровым покрытием в московском спорткомплексе «Олимпийский». Мужской турнир проводился в 12-й раз, женский — в 6-й.

Соревнования прошли с 1 по 7 октября.

Прошлогодние победители:
 мужской одиночный разряд —  Евгений Кафельников
 женский одиночный разряд —  Мартина Хингис
 мужской парный разряд —  Йонас Бьоркман /  Давид Приносил
 женский парный разряд —  Жюли Алар-Декюжи /  Ай Сугияма

Соревнования

Мужчины

Одиночный разряд 

 Евгений Кафельников обыграл  Николаса Кифера со счётом 6-4, 7-5.
 Кафельников выигрывает 2й титул в году и 24й за карьеру.

Парный разряд 

 Максим Мирный /  Сэндон Стоулл обыграли  Махеша Бхупати /  Джеффа Таранго со счётом 6-3, 6-0.
 Мирный выигрывает 1й титул в сезоне и 9й за карьеру.
 Стоулл выигрывает 4й титул в сезоне и 20й за карьеру.

Женщины

Одиночный разряд 

 Елена Докич обыграла  Елену Дементьеву со счётом 6-3, 6-3.
 Докич выигрывает свой 3й титул на соревнованиях WTA.

Парный разряд 

 Мартина Хингис /  Анна Курникова обыграли  Елену Дементьеву /  Лину Красноруцкую со счётом 7-6(1), 6-3.
 Хингис выигрывает свой 1й титул в году и 35й за карьеру.
 Курникова выигрывает свой 2й титул в году и 14й за карьеру.

См. также 
 Открытый чемпионат Санкт-Петербурга по теннису 2001

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль турнира на сайте WTA 
 

Россия
Теннис
Теннис
Октябрь 2001 года
2001